Флеро:

 Флеро — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия.
 Флеро, Одри (род. 1977) — французская актриса кино и телевидения.